María de las Mercedes Ciciarelli (1959 - ) é uma taxonomista e botânica argentina.

Trabalhou no Laboratório de Estudos de Anatomia Vegetal Evolutiva e Sistemática (LEAVES), Faculdade de Ciências naturais, Universidade Nacional de La Plata e no Museu de La Plata. Se especializou na família  Cannaceae, contribuindo com vários trabalhos científicos sobre o tema, especialmente na descoberta de duas novas espécies de Canna para a ciência.

Algumas publicações 
 Ciciarelli, M. M. 2007. Canna ascendens (Cannaceae), una nueva espécie de la província de Buenos Aires y comentarios sobre otras especies argentinas de este género. DARWINIANA 45(2): 188-200. 2007
 Ciciarelli, M. M. 1989.  Las Cannaceae Link argentinas. Tesis Doctoral. Facultad de Ciências Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
 Ciciarelli, M. M. 1995. Canna variegatifolia Ciciarelli sp. nov. (Cannaceae-Zingiberales). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 14: 333-341

Ligações externas 
  

Botânicos da Argentina
Mulheres na ciência